Hatice Sultan může být:

 Hatice Sultan (dcera Selima I.)
 Hatice Sultan (dcera Murada V.)
 Hatice Sultan (dcera Mustafy III.)
 Hatice Sultan (dcera Ahmeda III.)